Како может означать:
 К (кириллица) — буква кириллического алфавита;
 Како (тяжёлый крейсер) — судно Императорского флота Японии;
 Принцесса Како Акисино — японская принцесса.

Топонимы 
 Како (уезд) — один из уездов префектуры Хиого;
 Како (река) — река в Японии на острове Хонсю (префектуры Хиого и Осака)

Фамилия 
 Како, Жаклин (род. 1991) — американская теннисистка;
 Како, Такаси (род. 1947) — японский композитор.